Пьер Ив Фере (; 5 февраля 1830, Эр, Нормандия — 31 июля 1911, Сен-Морис) — французский священнослужитель, аббат, , духовный  и  церкви. Доктор богословия.

Биография 
Рукоположен в священники в 1856 году. Служил в епархии Эврё, со времен был назначен руководителем духовной семинарии в Понт-Одеме.

Увлекающийся историей и апологетикой, в 1865 году защитил в Париже докторскую диссертацию по богословию.

Был капелланом бывшей церкви Сент-Женевьевы (теперь Пантеон в Париже, выполнял обязанности капеллана в лицее Сен-Луи. Назначенный почётным каноником-нерезидентом епархии Эврё, позже с 1879 по 1910 год служил приходским священником церкви Сен-Пьер в Шарантон-ле-Пон в Валь-де-Марн.

Избранные публикации 
 «Le Christ devant la critique au second siècle» (1865)
 «La divinité de Jésus attaquée par Celse et défendue par Origène»
 «La Droit divin et la Théologie» (1874)
 «Henri IV et L’Eglise» (1875)
 «Un curé de Charenton au XVII S.» (1881)
 «L’Abbaye de S.-Genéviève et la Congrégation de France» (1883)
 «Le pouvoir Givil devant l’enseignement catholique» (1888)

Примечания

Ссылки 
 

духовные писатели
Историки церкви
Французские писатели
Аббаты Франции
Доктора богословия